Húsares puede referirse a:

 Húsares, regimientos húngaros de caballería ligera.
 Húsares alados polacos, cuerpo de caballería pesada.
 Húsares, localidad de la Argentina.
 Los Húsares, movimiento literario francés.